

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hanj“ beginnt.

Hanj 



Hanja 
 Hanjam, Fernando, osttimoresischer Hochschullehrer und Politiker
 Hanjam, Madalena, osttimoresische Politikerin
 Hanjam, Rui Manuel (* 1969), osttimoresischer Politiker

Hanjo 
 Hanjohr, Vivian (* 1966), deutsche Gitarristin und Schauspielerin